XIII чемпионат Азии по лёгкой атлетике 2000 прошёл с 28 по 31 августа в индонезийской столице — Джакарте.

Участники

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Примечания

Ссылки 
 GBR Athletics
 Full results (Internet Archive)

2000
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Международные спортивные соревнования в Джакарте
2000 год в лёгкой атлетике
Август 2000 года
Чемпионаты Азии в Индонезии